Baños ist der Ortsname von:
 Baños, Stadt in der ecuadorianischen Provinz Tungurahua
 Baños (Azuay), Vorort der Provinzhauptstadt Cuenca sowie Parroquia rural im Kanton Cuenca der ecuadorianischen Provinz Azuay 
 Baños (Lauricocha), Ort im gleichnamigen Distrikt in der Provinz Lauricocha (Peru)
 Distrikt Baños, Distrikt in der Provinz Lauricocha (Peru)

Baños ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Baños (* 1945), spanischer Marathonläufer  
 José Antonio Baños (* 1986), spanischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Roque Baños (* 1968), spanischer Komponist
 Santiago Baños (* 1976), mexikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Banos (Begriffsklärung)
 Los Baños
 Bagno